Обідіна — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Обідіна Вікторія Вікторівна (. 1994) — солдат Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Обідіна Світлана Анатоліївна (1975-2020) — російська акторка театру та кіно, відома за виконанням ролей у таких кінокартинах, як «Вулиці розбитих ліхтарів», «Слідчий Тихонов», «Помилка».
 Обідіна Юлія Сергіївна — російська науковиця, доктор філософських наук, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Національного дослідницького Нижегородського державного університету імені М. І. Лобачевського.

Примітки